Tang Wuzong - Keizer van China uit de Tang-dynastie
Yuan Wuzong - Keizer van China uit de Yuan-dynastie
Zhengde - Keizer van China uit de Ming-dynastie met als postume titel Wuzong